Lila steht für:

 Farbe des Flieders, siehe Violett
 Lila, weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Lila (Singspiel), ein Singspiel von Johann Wolfgang von Goethe (1777)
 Lila (Hinduismus), theologisches Konzept im Hinduismus: das göttliche Spiel
 Lila (Pirsig), Roman von Robert M. Pirsig (1991)
 Automarke des ehemaligen japanischen Automobilherstellers Jitsuyō Jidōsha Seizō
 alternative Bezeichnung für die Besessenheitszeremonie Derdeba

Orte:
 Lila (Bohol), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Bohol

LILA steht für:
 Ligue internationale de la librairie ancienne, siehe Internationale Liga der Antiquare

Siehe auch:
 Die Farbe Lila (Begriffsklärung)
 Purpur (Farbe)

Abkürzung